ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, содержащая коды названий стран и подчинённых территорий. Впервые опубликована в 1974 году. Определяет три разных кода для каждой страны:

 ISO 3166-1 alpha-2, двухбуквенная система, имеющая множество применений, включая Интернет (обозначения для доменов первого уровня).
 , трёхбуквенная система.
 ISO 3166-1 numeric, трёхцифровая система, идентичная статистическому разделению, использующемуся в ООН.

249 стран и территорий имеют свои коды. В соответствии с агентством по стандартам ISO 3166, страна или территория должна быть включена в бюллетень ООН Названия стран или в коды стран и регионов для использования в статистике статистического отдела ООН. Для того, чтобы быть включённой в бюллетень, страна или территория должна удовлетворять любому из нижеперечисленных условий:

 быть членом ООН
 быть членом любого из специализированных агентств ООН
 принимать участие в составлении свода законов Международного Суда ООН.

Страна или регион получает новый код при смене названия, а числовой код изменяется при изменении границ. Некоторые коды зарезервированы для различных целей, например зарезервированными становятся устаревшие коды.

ISO 3166-1 не единственный стандарт для кодов стран. МОК и ФИФА имеют свои собственные списки, см. список кодов МОК и список кодов стран ФИФА соответственно. См. также .

Список кодов 
Коды стран в ISO 3166 — полный список двух-, трёхбуквенных и цифровых кодов ISO 3166-1.

Ниже приведена таблица, показывающая соответствие кодов государств и территорий по ISO 3166-1 и кодов административно-территориальных единиц по ISO 3166-2.

См. также 
 ГОСТ 7.67
 ISO 3166
 ISO 3166-2
 ISO 3166-3
 Код страны

Ссылки 

 ISO 3166/MA — Агентство по стандарту ISO 3166.
 Коды стран в ISO 3166 — полный список двух-, трёхбуквенных и цифровых кодов.
 Отдел Статистики при ООН — Коды стран и территорий для использования в статистике — включает трехбуквенные и числовые коды.

1
Списки стран
Геокоды
Списки кодов